A Equipe de Omã de Copa Davis representa Omã na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Oman Tennis Association.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Omã)

Oma